Frans Pourbus il Vecchio (1545-1581) – pittore fiammingo
 Frans Pourbus il Giovane (1569-1622) – pittore fiammingo
 Pieter Pourbus – pittore fiammingo